zawiasowce – grupa ryb pancernych
 zawiasowce – gromada ramienionogów